

Patronyme 
 Pierre Riel de Beurnonville (1752-1821), général et maréchal de France.
 Étienne Martin de Beurnonville (1782-1876), général français, neveu du précédent.